Starless – brano musicale dei King Crimson del 1974
 Starless – album degli Shiner del 2000